Happart est le patronyme de plusieurs personnes :

 José Happart, homme politique belge

 Jean-Marie Happart, homme politique belge, frère jumeau de José Happart

 Noémie Happart, Miss Belgique 2013